Team Virtu Cycling Women (før Team VéloCONCEPT Women og Team BMS BIRN) var et UCI Women's World Tour Team cykelhold fra Danmark, grundlagt i 2015. I november 2016 blev det annonceret, at Bjarne Riis og Lars Seier (Riis-Seier Project) overtog kvindeholdet BMS BIRN og herreholdet Team Trefor-Blue Water. Det nye navn for 2017 sæsonen blev Team VéloCONCEPT for begge hold. I juni 2017 blev den danskfødte cykelrytter Linda Villumsen en del af holdet. Hun blev verdensmester i enkeltstart i 2015. Den 11. september 2017 skiftede holdet navn fra Team VéloCONCEPT Women til Team Virtu Cycling Women. Det skete i forbindelse med at en ny ejer, Jan Bech Andersen, havde købt en tredjedel af aktierne i firmaet.

Store resultater 
2016
1. plads i klassementet i Tour de Feminin-O cenu Českého Švýcarska, Cecilie Uttrup Ludwig
1. plads 1. & 5. etape, Cecilie Uttrup Ludwig
1. plads i  bjergklassifikationen Ladies Tour of Norway, Cecilie Uttrup Ludwig

Nationale mesterskaber 
2016
 Danmark - enkeltastart, Cecilie Uttrup Ludwig
 Danmark - enkeltstart for juniorer, Simone Eg

Holdet

2019

Sejre

2018

Sejre

2017

Sejre

2016

Se også

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Danmark